Ignasi Miquel Parcerisa
 Ignasi Miquel Pons (Corbera de Llobregat, Baix Llobregat, 1992), futbolista català

Vegeu també 
 Ignasi González i Llubera (Barcelona 1893 - Cambridge 1962), lingüista català